Hooligans může znamenat:

 Hooligans – radikální fanoušci
 Hooligans (album) – kompilační album od The Who z roku 1981
 Hooligans (film, 2004) – původním názvem The Football Factory, britský film z roku 2004
 Hooligans (film, 2005) – původním názvem Green Street Hooligans, americký film z roku 2005
 Rváči (film, 2009) – původním názvem Green Street Hooligans 2, americký film z roku 2009, pokračování filmu Hooligans z roku 2005